Sun Valley – comune statunitense nella contea di Blaine nello Stato dell'Idaho
Sun Valley – census-designated place statunitense situato nella Contea di Washoe nello stato del Nevada
Sun Valley – centro abitato statunitense situato nella contea di Lamar dello Stato del Texas
 Sun Valley – comunità non incorporata statunitense situato nello stato dell'Arizona nella contea di Navajo